Франсиско Серра Чавес (; род. 18 октября 1957, Мальпартида-де-Касерес, Испания) — испанский прелат. Епископ Кории-Касереса с 21 июня 2007 по 27 декабря 2019. Архиепископ Толедо и примас Испании с 27 декабря 2019.

Ссылки 
 Информация

Архиепископы Вальядолида
Архиепископы Толедо
Католические епископы Испании